Buter ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Buter (* 2001), niederländische Beachhandballspielerin
 Cobie Buter (* 1946), niederländische Schwimmerin
 Yvonne Buter (* 1959), niederländische Hockeyspielerin

Siehe auch:
 Büter
 Butter